VIP oder ViP steht für:
 vacuum insulated panel, siehe Vakuumdämmplatte
 Vasoaktives intestinales Peptid, ein Hormon
 Vereinigung Institutionelle Privatanleger e.V.
 Verkehrsbetrieb in Potsdam, siehe Verkehrsbetrieb Potsdam
 Verkehrsgemeinschaft in Pinneberg, ein ehemaliger Verkehrsverbund
 Vertikal-infraklavikuläre Plexus-brachialis-Blockade, ein Anästhesieverfahren, siehe Infraklavikuläre Plexusblockade
 virtual IP adress, siehe Virtuelle IP-Adresse
 Virtueller Info 2-Prozessor, ein virtueller Beispielprozessor
 Vuelos Internos Privados, eine ehemalige ecuadorianische Fluggesellschaft
 Chrysler VIP, ein Fahrzeug der australischen Chrysler-Niederlassung
 Plymouth VIP, ein von 1966 bis 1969 in Nordamerika angebotenes Fahrzeug der Automarke Plymouth

V.I.P. steht für:
 V. I. P. (very important person, auch: VIP und V. I. P.), eine Person mit besonderen Privilegien
 V.V.I.P. (very, very important person, auch: VVIP und  V. V. I. P.), eine Person mit ganz besonderen Privilegien
 V.I.P. (Band, Disco Polo), eine Disco-Polo-Band
 V.I.P. (ungarische Band), eine ungarische Boygroup
 V.I.P. (Lied), Lied des deutschen Rappers Prince Kay One
 V.I.P. – Die Bodyguards, eine US-amerikanische Fernsehserie
 VIP – Mein Bruder, der Supermann, ein italienischer Zeichentrickfilm (1968)

Siehe auch:
 A1 Hrvatska, ehemals Vipnet, ein kroatisches Telekommunikationsunternehmen
 Vipp
 V.I.P.-Schaukel
 VIP-Shopping
 The V.I.P.s
 WIP

Abkürzung